Die AEGON Open Nottingham 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis zum 27. Juni 2015 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde auf Rasen ausgetragen. Es zählt zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger waren Feliciano López im Einzel sowie Treat Huey und Dominic Inglot im Doppel. Sie gewannen im letzten Jahr das Turnier von Eastbourne, das in diesem Jahr von den AEGON Open Nottingham abgelöst wurde.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die AEGON Open Nottingham 2015 fand vom 20. bis 21. Juni 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den AEGON Open Nottingham 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 163 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 158 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 164 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Nottingham